A Supersport világbajnokság (S'S') egy gyorsasági motorokkal rendezett világbajnokság.

Supersport Világbajnokok listája

Pontrendszer 

A csapatok pontversenyénél is ugyanezek a pontszámok érvényesek.

Engedélyezett motorkerékpárok 2007-től

Lásd még 
 Superbike-világbajnokság
 MotoGP

Külső hivatkozások 
Hivatalos oldal
2007

Versenysorozatok